Tre Tori ima više značenja:
 Tre Tori (Avelino)
 Tre Tori (Benevento)
 Tre Tori (Modena)